Templomok és templomromok, melyek a Szent András nevet viselik:

A történelmi Magyarország területén
 Szent András-templom (Ásványráró)
 Szent András-templom (Debrecen), ~10, 12–17. századi templomrom, melynek helyére épült a 19. századi református nagytemplom
 Szent András-templom (Fertőd), 19. századi neogótikus templom Fertőd város süttöri városrészében
 Szent András-templom (Haláp), templomrom Haláp térségében
 Szent András-templom (Hidegség), 12. századi plébániatemplom Hidegségen
 Szent András-bazilika (Komárom), 16–17. századi barokk templom a felvidéki Komáromban
 Izbégi templom (Szentendre)
 Szent András-templom (Taliándörögd), 14. századi, török pusztította templomrom Taliándörögd térségében

Másutt
 Szent András-templom (Anguiano), késő gótikus műemlék a spanyolországi Anguianóban
 Szent András-templom (Köln), 10. században elkezdett romanikus templom Kölnben